Miejscowości w Polsce:
 Wapniarnia Pierwsza
 Wapniarnia Trzecia